Marblehead kan syfta på:

 Marblehead (båttyp)
 Marblehead, Massachusetts
 Marblehead, Ohio
 USS Marblehead